Снохоумиш може да се отнася за:
 Снохоумиш, етническа група в Северна Америка
 Снохоумиш (език), език от групата салишан
 Снохоумиш (град), град във Вашингтон, САЩ
 Снохоумиш (окръг), окръг във Вашингтон, САЩ